Příjmení Eberl nosí více významných osobností:

 Anton Eberl (1765–1807) – rakouský hudební skladatel a klavírista
 Irmfried Eberl (1910–1948) – rakouský psychiatr a Obersturmführer Waffen-SS za druhé světové války
 Zdeněk Eberl (1906–2000) – právník, ekonom, spisovatel a duchovní otec myšlenky zřízení Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí

Podobné příjmení 
 Eberle